Ла Мантека има више значења:

 Ла Мантека (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мантека (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Мантека (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику